Санта-Лусия
 Санта-Лусия (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Санта-Лусия (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Санта-Лусия (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии, департамент Атлантико.
 Санта-Лусия (Уругвай) — город в Уругвае, департамент Канелонес.
 Санта-Лусия (река, Уругвай) — река в Уругвае.
 Санта-Лусия-дель-Камино — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.
 Санта-Лусия (департамент) — департамент в Аргентине.
 Санта-Лусия (Корриентес) — город и муниципалитет в Аргентине.
 Санта-Люсия (река) — река в Аргентине.

См. также 
 
 
 
 Сент-Люсия